

Lokalizacje

Francja 
 Eschau – miejscowość i gmina w Alzacji, w departamencie Bas-Rhin

Niemcy 
 Eschau – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg